

Sciences et techniques 
 Flores est une race de poney, qui vit en Indonésie.
 L'Homme de Florès est une espèce éteinte du genre Homo, dont des fossiles ont été découverts sur l'île indonésienne de Florès.

Culture et société

Cinéma 
 Ilha das Flores est le titre en version originale du court-métrage brésilien L'Île aux fleurs, réalisé par Jorge Furtado et sorti en 1989.

Marine 
 Classe Flores est une classe de canonnière de la Marine royale néerlandaise.
 HNLMS Flores est une canonnière, navire de tête de la classe Flores.

Patronyme 

 Alba Flores (1986-), actrice espagnole ;
 Ana Arbizú y Flores (1825-1903), poétesse hondurienne ;
 
 Celia Flores (1981-), chanteuse espagnole;
 
 
 Edison Flores (1994-), footballeur péruvien ;
 Eduardo Flores (1944-2022), footballeur argentin ;
 Fernando Flores (1943-), ingénieur, entrepreneur et homme politique chilien ;
 Francisco Flores (1959-2016), homme d'État et ancien président de la République du Salvador ;
 Igor Flores (1973-), coureur cycliste espagnol ;
 Isidoro Martí Fernando dit « Flores » (1884-1921), matador espagnol ;
 Iker Flores (1976-), coureur cycliste espagnol ;
 Jérémy Florès (1988-), surfeur français ;
 Juan Flores (1976-), footballeur péruvien ;
 Juan José Flores (1800-1864), homme d'État et ancien président de la République de l'Équateur ;
 José Manuel Flores, (1986- ), footballeur espagnol ;
 Lolita Flores (1958-), chanteuse et actrice espagnole ;
 Lourdes Flores Nano (1959-), femme politique péruvienne ;
 Manuel del Refugio González Flores (1833-1893), président du Mexique de 1880 à 1884 ;
 María Luisa Flores (née en 1979), actrice vénézuélienne ;
 Mariana Florès (née en 1980), soprano argentine ;
 Marisol (Pepa Flores) (née en 1948), actrice de cinéma et chanteuse espagnole;
 Pedro Flores Garcia (1897-1967), peintre, aquarelliste, pastelliste, aquafortiste, dessinateur et illustrateur espagnol ;
 Rachael Hip-Flores (née en 1987), actrice américaine ;
 Randy Flores (né en 1975), joueur américain de baseball ;
 Rémi Moreno Flores (1988-), tireur sportif français ;
 Ricardo Flores Magón (1873-1922), homme politique mexicain ;
 Ricardo Florès (1878-1918), dessinateur humoristique français ;
 Roger Flores (1916-1971), capitaine, militaire français ;
 Sergio Peña Flores (né en 1995), footballeur péruvien ;
 Sylvia Flores (1951-2022), femme politique bélizienne ;
 Wilmer Flores (né en 1991), joueur de champ intérieur des Ligues majeures de baseball.

Toponyme

Argentine 
 Flores, quartier de la ville de Buenos Aires ;

Brésil 
 Flores, municipalité de l'État de Pernambouc ;
 Flores de Goiás, municipalité de l'État de Goiás ;
 Flores do Piauí, municipalité de l'État du Piauí ;
 Flores da Cunha, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 , nom d'une municipalité et de plusieurs îles.

Canada 
 Flores, île au large de la côte occidentale de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique ;

Costa Rica 
 Flores, canton de la province de Heredia ;

Cuba 
 Flores, quartier de la municipalité de Playa à La Havane ;

Guatemala 
 Flores, capitale du Département du Petén ;
 le Flores, un volcan ;

Indonésie 
 Florès, île de la province des petites îles de la Sonde orientales ;

Panama 
  une localité du district de Tonosí dans la province de Los Santos ;

Portugal 
 Flores, île de l'archipel des Açores ;

Uruguay 
 Flores, un département ;
 Île de Flores, une île ;

Venezuela 
 Juan José Flores : l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo.